Железнодорожная терминология

А 
 А — серия паровозов (Паровоз А)
 АБТЦ — автоблокировка с тональными рельсовыми цепями и централизованным размещением аппаратуры
 Автоблокировка (автоматическая блокировка) — система автоматического регулирования интервалов между железнодорожными поездами, попутно следующими по железнодорожному перегону.
 Автоведение — система частичного или полного автоматического управления поездом (происходит без непосредственного постоянного участия машиниста).
 Автомотриса — автономный железнодорожный вагон с собственным двигателем
 Автосцепка — автоматическое сцепное устройство для сцепления между собой единиц подвижного состава.
 АРС — Система Автоматического Регулирования Скорости
 АЛСН — Автоматическая Локомотивная Сигнализация Непрерывного действия
 АЛСР — Автоматическая Локомотивная Сигнализация с использованием Радиоканала
 АЛСТ — Автоматическая Локомотивная Сигнализация Точечного съема информации
 АСООД — Автоматизированная система обнаружения вагонов с отрицательной динамикой

Б 
 Б — серия паровозов (Паровоз Б)
 Багажный вагон
 Бандаж (техника)
 БМРЦ — система блочной маршрутно-релейной централизации управления движением поездов на станции
 Боксование — проскальзывание колёсных пар тягового подвижного состава по отношению к поверхности рельса (поверхность качения колёсной пары имеет линейную скорость выше, чем поверхность рельса)
 Балласт — минеральный сыпучий материал для балластной призмы.
 Балластная призма
 Бронепоезд
 Букса
 Бустерная секция
 Буфер — ударное устройство, которое служит для амортизации (поглощения) продольных ударных и сжимающих усилий, возникающих в составе при движении поезда и при маневровой работе.
 Буферные фонари

В 
 В — серия паровозов (Паровоз В)
 Вагон
 Вагон беспересадочного сообщения
 Вагон-рельсосмазыватель
 Вагонная тележка — основной элемент ходовой части вагона, поворотное устройство, на которое опирается кузов вагона.
 Вагонное депо
 Вагон-цистерна
 ВВК — высоковольтная камера
 Верхнее строение пути
 Водомерное стекло
 Воздухораспределитель
 Воздушный тормоз Вестингауза — системы привода тормозов в железнодорожном транспорте, использующие для работы сжатый воздух.
 Восстановительный поезд
 ВЧД — то же, что и вагонное депо
 В-СибЖД — Восточно-Сибирская железная дорога

Г 

 Г — серия паровозов (Паровоз Г)
 Габаритные ворота
 ГДП – график движения поездов
 ГЖД — Горьковская железная дорога
 Гидравлическая передача
 Глухое пересечение — пересечение железнодорожных путей в одном уровне, устроенное без стрелок
 Горка — сортировочная горка

Д 
 Д — Дирекция управления движением
 ДВЖД — Дальневосточная железная дорога 
 Двухмашинный агрегат 
 ДЖД — Детские железные дороги — учреждения дополнительного образования и профориентации детей, использующие подвижной состав узкой колеи.
 ДЛВОК — дежурный по вокзалу
 ДНЦ — поездной диспетчер
 ДНЧ — ревизор по движению
 ДС — начальник станции
 ДСЗ — заместитель начальника станции
 ДСГ — главный инженер станции
 ДСЦС — станционный диспетчер
 ДСД — составитель поездов
 ДСП — дежурный по станции
 ДСПП — дежурный по парку
 ДСПЦ — дежурный станционного поста централизации
 ДСПГ — дежурный по горке
 ДСЦ — маневровый диспетчер
 ДТВ — дирекция тепло- и водоснабжения
 ДПОУ — Дирекция пассажирских обустройств (участок производства)
 Дизель-поезд
 Дистанция лесозащитных насаждений
 Дистанция пути (ПЧ)
 Дистанция сигнализации и связи (ШЧ)
 Дрезина
 Думпкар

Е 
 Е — серия паровозов (Паровоз Е)
 ЕТС — Единая транспортная система
 ЕСР — Единая сетевая разметка

Ж 
 Ж — серия паровозов (Паровоз Ж)
 Железнодорожная станция
 Железнодорожный мост
 Железнодорожный переезд
 Железнодорожный тоннель
 Железнодорожный узел

З 
 З — серия паровозов (Паровоз З)
 ЗУ — устройство заземления
 ЗабЖД — Забайкальская железная дорога
 З-СибЖД  — Западно-Сибирская железная дорога

И 
 И — серия паровозов (Паровоз И)
 І (И десятеричное) — серия паровозов (Паровоз І)
 Изотермический вагон
 ИДП — инструкция по движению поездов и маневровой работе, одна из трёх основных инструкций на железных дорогах СССР и России (наряду с ПТЭ и ИСИ)
 ИСИ — инструкция по сигнализации, одна из трёх основных инструкций на железных дорогах СССР и России (наряду с ПТЭ и ИДП)
 ИС — серия паровозов (Паровоз ИС)

К 

 К — серия паровозов (Паровоз К)
 Кабина машиниста
 Канадская комфортная кабина
 Контроллер 21KR
 КЖД — Калининградская железная дорога
 КбшЖД — Куйбышевская железная дорога
 КрасЖД — Красноярская железная дорога
 КЛУБ —Комплексное локомотивное устройство безопасности 
 Колёсная пара — основной элемент ходовой части подвижного состава
 Контактная сеть
 Конусное устройство — устройство в дымовой коробке паровоза, предназначенное для создания и регулировки тяги в топке паровоза.
 Костыль — гвоздь, забиваемый в шпалы
 КПД — Коэффициент полезного действия локомотива
 Крестовина — элемент стрелочного перевода
 Крытый вагон
 КТСМ — комплекс технических средств модернизированный / комплекс технических средств мониторинга (потомок ДИСКа)
 КТП — комплектная трансформаторная подстанция
 КТППО — комплектная трансформаторная подстанция подъёмно-опускного типа
 Кузов вагонного типа

Л 
 Л — серии паровозов (Паровоз Л, паровоз Л (пассажирский))
 ЛВ — серия паровозов (Паровоз ЛВ)
 ЛВОК — начальник вокзала
 ЛВЧД ((Л - телеграфный шифр пассажирской службы) + ВЧД) — пассажирское вагонное депо
 ЛНП — (Л — шифр пассажирской службы) начальник поезда.
 Локомотив
 Локомотивная тележка

М 
 М — серия паровозов (Паровоз М)
 Маршрут
 МВПС — Моторвагонный подвижной состав
 Метельник (скотоотбойник) — приспособление, смонтированное на передней части локомотива или головном вагоне моторвагонного подвижного состава (МВПС), для сброса с железнодорожного пути любых посторонних предметов.
МЖД — Московская железная дорога
МПС — Министерство путей сообщения

Н 
 Н — серия паровозов (Паровоз Н)
 НГЧ — дистанция гражданских сооружений.
 Непогашенное ускорение

О 

 О — серия паровозов (Паровоз О)
 Одностороннее кольцо — способ организации быстрого разворота пассажирского транспорта, при котором скорость движения не отличается от обычной линейной.
 ОЖД — Октябрьская железная дорога
 Окно
 Осевая формула локомотива — условное описание основных параметров экипажной части локомотива.
 Осевая формула тепловоза и электровоза
 Осевая формула паровоза
 Остановочная платформа — платформа, проходящая параллельно железнодорожным путям, предназначенная для посадки и высадки пассажиров пригородных поездов.
 Остановочный пункт — то же, что и остановочная платформа, однако посадка-высадка пассажиров может осуществляться и при отсутствии самой платформы
 Остряк — элемент стрелочного перевода
 Ось вагона или локомотива — элемент колёсной пары, служит для крепления на ней колёс. В осях измеряется условная длина поезда.

П 
 Паровоз
 Песочница (техника)
 ПС — Пост секционирования
 ПМД — поезд повышенной массы и длины
 ПМС — механизированное передвижное предприятие путево́го хозяйства
 Платформа (вагон) — грузовой вагон открытого типа, предназначенный для перевозки длинномерных, штучных грузов, контейнеров и оборудования, не требующих защиты от атмосферных воздействий.
 Поезд — сформированный и сцепленный состав вагонов с одним или несколькими действующими локомотивами или моторными вагонами, имеющий установленные сигналы

 Подвижной состав — любые самоходные и несамоходные локомотивы и вагоны, все кроме грузов на своих осях.
 Поворотный круг — устройство для разворота на 180° подвижного состава
 Поворотный треугольник — соединение железнодорожных путей в виде треугольника, с помощью которого можно развернуть на 180° подвижной состав
 Пожарный поезд
 Ползун — плоский участок на поверхности катания колеса
 Полувагон
 ПОНАБ — прибор обнаружения нагретых букс
 Порожний вагон — пустой, ничем не наполненный, без груза
 Почтовый вагон
 ПТЭ — правила технической эксплуатации железных дорог, основная инструкция на железных дорогах СССР и России.
 Путевой шуруп (глухарь) — крепёжное изделие, вкручиваемое в шпалы.
 Путевой энергопоглощающий упор — стационарный амортизатор, закрепляемый на торце тупиковой призмы и служащий для предупреждения выезда следующего на небольшой скорости поезда на тупиковую призму, что позволяет избежать повреждения тупикового упора и подвижного состава.
 ПЧ — дистанция пути
 ПЭМ — поездной электромеханик
 ПРС — поездная радиосвязь
 ПривЖД — Приволжская железная дорога

Р 
 Р — серия паровозов (Паровоз Р)
 Размер движения
 РБ (РБМ) — рукоятка бдительности машиниста
 РВ-1М
 Реверсивное торможение
 Рекуперативное торможение
 Рекуперативно-реостатное торможение
 Рельсы
 Рельсовый автобус, он же Автомотриса
 Реостатное торможение
 Рефрижераторный вагон
 Рефрижераторная секция
 Русская колея

С 

 С — серии паровозов (Паровоз С, паровоз Су)
 САВПЭ — Система Автоматического Ведения Пригородного Электропоезда
 САИПС — Система Автоматической Идентификации Подвижного Состава
 САУТ — система автоматического управления торможением
 Светофор — устройство для видимой сигнализации на железных дорогах, подающее сигналы в любое время суток только светом огней (а именно, цветом, миганием, числом, расположением огней).
 СДПМ —  Снегоочиститель (путевая машина)
 Светофорная сигнализация — часть сигнализации на железных дорогах и подобном рельсовом транспорте, выполненная на основе железнодорожных светофоров.
 Секция локомотива
 Семафор — средство сигнализации для подвижного состава на железных дорогах, оборудованных полуавтоматической блокировкой (или электрожезловой системой) и ключевой зависимостью стрелок и сигналов.
 СИПТМ —  Система индикации плотности тормозной магистрали
 СМЕ — Система многих единиц
 СЖД — Северная железная дорога
 СвЖД — Свердловская железная дорога
 Северные железные дороги
 СКЖД — Северо-Кавказская железная дорога
 Сортировочная станция — железнодорожная станция для массового расформирования и формирования поездов
 Сочленённый паровоз — паровоз, ходовая часть которого состоит из двух и более экипажей, которые размещены на поворотных тележках.
 Спальный вагон
 Стрелка (Стрелочный перевод) — элемент стрелочного перевода
 Стрелочный электропривод
 Струна (контактная сеть) — один из элементов контактной сети, удерживает контактный провод
 Струна (СЦБ) — электрическая цепь БМРЦ, повторяющая схему станции
 Сцепной вес локомотива — сумма всех нагрузок от движущих (сцепных) колёс локомотива на рельсы.

Т 
 Т — серии паровозов (Паровоз Т, паровоз Та, Паровоз Тб)
 ТД (ТЭД) — Тяговый электродвигатель
 Тепловоз
 Тифон (устройство)
 Тормозная магистраль
 ТСКБМ — Телемеханическая система контроля бодрствования машиниста
 ТРЦ — тональная рельсовая цепь
 ТЧР — ремонтное депо или его начальник
 ТЧ — тяговая часть, то же, что Локомотивное депо
 ТЧМ — машинист поезда или локомотива
 ТЧМП — помощник машиниста поезда или локомотива
 ТЧЭ — эксплуатационное локомотивное депо (тяговая часть, эксплуатация)
 Тяговый подвижной состав
 ТЧУ — начальник конторы оперативно-технического учёта работы локомотивного депо
 ТЧМИ — машинист-инструктор
 Тяговый генератор
 Тяговый привод

У 
 У — серия паровозов (Паровоз У)
 Узкоколейка — Узкоколейная железная дорога
 УКБМ — Устройство контроля бдительности машиниста
 УКСПС — устройство контроля схода подвижного состава
 Улавливающий тупик

Ф 
 Ф — серии паровозов (Паровоз Ф (системы Ферли), Паровоз Фл (Фламма))
 Ф — серия электровозов (Электровоз Ф)
 Фитинговая платформа

Х 
 Х — серия паровозов (Паровоз Х)
 Хоппер

Ц 
 Ц — президент ОАО «РЖД» (ранее — министр путей сообщения).
 Ц — серия паровозов (Паровоз Ц)
 ЦШ  — Начальник управления

Ч 
 Ч — серия паровозов (Паровоз Ч)
 ЧС — серия электровозов, выпущенных на заводе Škoda (Пльзень,Чехословакия)
 Чебурашка — прозвище электровоза ЧС2

Ш 
 Ш — серия паровозов (Паровоз Ш)
 Ша — серия паровозов (Паровоз Ша)
 Ширина колеи
 Широкая колея — путь железной дороги, ширина которой больше стандартных 1435 мм (4 фута 8½ дюймов).
 Шлагбаум — устройство для быстрого преграждения и освобождения пути в виде поворачивающейся вокруг горизонтальной или вертикальной оси стрелы.
 Шпалы
 ШР — Штепсельный разъём
 ШЧ (шнуровая часть) — дистанция сигнализации и связи

Щ 
 Щ — серия паровозов (Паровоз Щ)

Ъ 
 Ъ — серия паровозов (Паровоз Ъ)

Ы 
 Ы — серия паровозов (Паровоз Ы)

Ь 
 Ь — серия паровозов (Паровоз Ь)

Э 
 Э — серия паровозов (Паровоз Э)
 Э — служба электрификации и энергоснабжения
 Экипажная часть локомотива
 Экипировка локомотива — подготовка локомотива к очередной поездке. В экипировку локомотива входят очередной осмотр, снабжение топливом, смазочными маслами, песком, водой, обтирочными материалами.
 Электрическая передача
 Электрическое торможение
 Электровоз
 Электромеханик СЦБ
 Электромонтёр СЦБ
 Электропоезд
 Электросекция
 ЭПК — электропневматический клапан, Автостоп (железная дорога)
 ЭЦ — электрическая централизация стрелок и сигналов
 ЭЧ (энергочасть) — дистанция электрификации и энергоснабжения
 ЭЧЦ — энергодиспетчер
 ЭЧЭ — начальник тяговой подстанции дистанции электроснабжения
 ЭЧК — начальник района контактной сети дистанции электроснабжения
 ЭЧС — начальник сетевого района дистанции электроснабжения

Ю 
 Юз — проскальзывание колёсных пар тягового подвижного состава по отношению к поверхности рельса (поверхность качения колёсной пары имеет линейную скорость ниже, чем поверхность рельса)
 ЮВЖД — Юго-Восточная железная дорога
 ЮУЖД — Южно-Уральская железная дорога

Я 
 Я — серии паровозов (паровоз Я, Паровоз Я-01)

Ѳ 
 Ѳ (фита) — серия паровозов (Паровоз Ѳ)

Ѵ 
 Ѵ (ижица) — серия паровозов (Паровоз Ѵ)

Примечания

Ссылки 

Терминология
Транспортная терминология